Тлателолько — доколумбов город-государство (альтепетль) в .
 Площадь Трёх культур (также известная как площадь Тлателолько) — площадь в историческом центре Мехико.
 Резня Тлателолько — расстрел демонстрации правительственными силами Мексики, произошедший вечером 2 октября и в ночь со 2 на 3 октября 1968 года, на Площади Трёх Культур.